Жулино — название нескольких населённых пунктов:
 Жулино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Жулино — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Жулино — до 1963 года название деревни Ефремово в Вяземском районе Смоленской области.